Aita Mari bezeichnet:
 Aita Mari („Vater Mari“, 1809–1866), ein spanisch-baskischer Fischer und Seenotretter; siehe José María Zubía
 Aita Mari Arraun Elkartea, der Ruderverein „Aita Mari“ in Zumaia, Spanien
 Aita Mari, ein spanisches Schiff der Flüchtlingshilfe; siehe Flucht und Migration über das Mittelmeer in die EU#Aita Mari

Siehe auch:
 Aita Mare in Rumänien